Skuld puede referirse a:
 Skuld la primera novela de Juan José Basante.
 Skuld una de las tres Nornas en la mitología nórdica.
 Skuld es una princesa en la mitología nórdica.
 Skuld es una personaje de la serie de manga y anime ¡Oh, Mi Diosa!.
 (1130) Skuld es un asteroide descubierto el 2 de septiembre de 1929 y nombrado así por la Norna.
 Skuld es una personaje de la serie de manga y anime Matantei Loki.